Viktor Nagy  (1954) – regista ungherese
 Viktor Nagy  (1971) – tennista ungherese
 Viktor Nagy  (1974-2013) – sceneggiatore e attore ungherese
 Viktor Nagy  (1976) – attore ungherese
 Viktor Nagy  (1984) – pallanuotista ungherese
 Viktor Nagy (1989) – calciatore ungherese
 Viktor Nagy – giocatore di calcio a 5 ungherese 
 Nagy B. Viktor (1923-2009) – scrittore ungherese